A Etapa de Spielberg da Fórmula 3 em 2021 foi realizada nos dias 2 e 3 de julho de 2021 em três corridas no Red Bull Ring, em Spielberg, Áustria, sendo a terceira etapa do Campeonato de Fórmula 3 de 2021, categoria de monopostos. Serviu como evento de apoio ao Grande Prêmio da Áustria de 2021, realizado na mesma data e local.

Resultados

Qualificação 

 Nota

  – Roman Staněk foi penalizado após a sessão por impedir Lorenzo Colombo.

Corrida Curta 1

Corrida Curta 2

Corrida Longa 

 Nota

  - Kaylen Frederick foi declarado inapto para a Corrida Longa decorrente de uma lesão no pulso ocorrida na segunda Corrida Curta após uma colisão com o seu compatriota Juan Manuel Correa.

Tabela do campeonato após a corrida 
Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.

 Tabela do campeonato de pilotos

 Tabela do campeonato de equipes

Ver também 
 Grande Prêmio da Áustria de 2021

Spielberg
Desporto na Áustria em 2021